Fauna-Flora-Habitat steht meistens verkürzt für:

 Fauna-Flora-Habitat-Gebiet, mit der Kurzform FFH-Gebiet, auch als Natura-2000-Gebiet bezeichnet

 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, wie äquivalent (Fauna, Flora, Habitat)-Richtlinie, mit den Kurzformen FFH-Richtlinie, FFH-RL

Es besteht Uneinigkeit darüber, ob in Begriffen, die im Zusammenhang mit der FFH-Richtlinie stehen, eine Interpretation als Determinativkompositum sinnvoll ist. Zweifelsfrei belegt und unstrittig ist in diesem Zusammenhang bisher nur die Interpretation als Kopulativkompositum.

Siehe auch:
 Habitat, in der Biologie ein Lebensraum der Pflanzen- und Tierwelt

Einzelnachweise